Бру може да се односи на:

 Бру (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Бру (Ер и Лоар), насељено место у Француској, у департману Ер и Лоар
 Бру (Есон), насељено место у Француској, у департману Есон
 Бру Верне, насељено место у Француској, у департману Алије
 Бру сир Шантрен, насељено место у Француској, у департману Сена и Марна